Svansjön kan syfta på:
Svansjön, balett
Svansjön (film), japansk animefilm (1981)

Sverige

Skåne 
Sjöbo sommarby och Svansjö sommarby, tätort i Sjöbo kommun,

Blekinge 
Norra Svansjön, Blekinge, sjö i Karlshamns kommun och Tingsryds kommun,  (34,3 ha)
Västra Svansjön, Blekinge, sjö i Karlshamns kommun,  (52 ha)
Svansjön, Blekinge, sjö i Olofströms kommun,  (11,2 ha)

Halland 
Svansjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun,  (25,8 ha)

Småland 
Svansjön (Eksjö socken, Småland), sjö i Eksjö kommun,  (9,68 ha)
Svansjön (Stengårdshults socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, Jönköpings kommun och Vaggeryds kommun,  (40,2 ha)
Svansjön (Bottnaryds socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun,  (85,9 ha)
Lilla Svansjön, Småland, sjö i Ljungby kommun,  (21 ha)
Stora Svansjön, Småland, sjö i Ljungby kommun,  (45,5 ha)
Svansjön (Bondstorps socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (1,5 ha)

Västergötland 
Svansjön (Kinnarumma socken, Västergötland), sjö i Borås kommun,  (30,8 ha)
Lilla Svansjö, sjö i Marks kommun,  (12,9 ha)
Stora Svansjö, sjö i Marks kommun,  (83,8 ha)
Nordre Svansjön, Västergötland, sjö i Svenljunga kommun,  (86 ha)
Söndre Svansjön, sjö i Svenljunga kommun,  (93,2 ha)
Svansjön (Östra Frölunda socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
Lilla Svansjön, Västergötland, sjö i Tranemo kommun, 
Stora Svansjön, Västergötland, sjö i Tranemo kommun,

Västmanland 
Svansjön, Västmanland, sjö i Köpings kommun,  (6,86 ha)

Dalarna 
Svansjön (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Hällefors kommun och Ludvika kommun,  (12,1 ha)
Svansjön (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (20,7 ha)
Västra Svansjön, Dalarna, sjö i Rättviks kommun,  (16,3 ha)
Östra Svansjön, sjö i Rättviks kommun,  (11 ha)

Hälsingland 
Svansjön (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (7,86 ha)
Svansjön (Söderala socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,  (37,8 ha)

Härjedalen 
Svansjön, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (2,44 km²)

Lappland 
Svansjön (Dorotea socken, Lappland, 716667-148203), sjö i Dorotea kommun,  (49,4 ha)
Svansjön (Dorotea socken, Lappland, 718934-148399), sjö i Dorotea kommun,  (33,7 ha)
Svansjön (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (45,3 ha)

Se även 
Svanasjön
Svansjö landskommun

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn